Lee Sang-su (* 13. August 1990) ist ein südkoreanischer Tischtennisspieler. Er spielt für Samsung Life Insurance. Bei Weltmeisterschaften gewann er einmal Bronze im Einzel, je zweimal Bronze im Doppel und im Team und einmal Silber im Mixed.

Werdegang 
Lee Sang-su erzielte bei internationalen Jugendturnieren mehrere Erfolge. Bei den Jugend-Asienmeisterschaften wurde er 2006 Erster mit der koreanischen Mannschaft und 2008 im Einzel. Zudem holte er bei den Jugend-Weltmeisterschaften dreimal Silber, nämlich 2007 und 2008 im Teamwettbewerb und 2008 im Doppel mit Seo Hyun-deok. Seine ersten Medaillen auf der World Tour – Gold im Einzel und Bronze im Doppel – gewann er bei den Slovenia Open im Jahr 2010, in dem er auch in die Top 100 der Weltrangliste vordrang. Im Doppel mit Seo Hyun-deok holte er auch Bronze bei den Grand Finals. Nach den Korea Open 2011, bei denen er Silber gewann, erreichte er in der Weltrangliste mit Platz 22 eine neue Bestmarke, die er erst vier Jahre später verbessern konnte.

2013 wurde er erstmals für eine WM der Erwachsenen nominiert. Hier kam er im Mixed mit Park Young-sook bis ins Endspiel. 2015 gewann er im Doppel mit Seo Hyun-deok Bronze. Seit August 2015 ist er in den Top 20 der Weltrangliste vertreten. Bei seiner ersten Team-Weltmeisterschaft 2016 erreichte er mit Südkorea das Halbfinale.

Er qualifizierte sich für die Olympischen Spiele 2016, schied im Einzel aber nach einer 3:4-Niederlage gegen Adrian Crișan direkt aus. Mit der Mannschaft erreichte er nach einer Halbfinalniederlage gegen China und einer Niederlage gegen Deutschland den vierten Platz. Im Oktober nahm er zum ersten Mal am World Cup teil und erreichte das Viertelfinale. Zusammen mit Jung Young-sik, mit dem er seit 2016 im Doppel antritt, gewann er Gold bei den Grand Finals 2016 und Bronze bei der Weltmeisterschaft 2017. Dort erreichte er nach Siegen unter anderem über Zhang Jike, Vladimir Samsonov und Wong Chun Ting außerdem als einziger nicht-chinesischer Spieler das Halbfinale im Einzel, wo er gegen Fan Zhendong ausschied. Dadurch wurde er zum ersten Mal der in der Weltrangliste bestplatzierte südkoreanische Spieler. Bei den German Open im November rückte er nach Siegen unter anderem über die Top 10-Spieler Jun Mizutani und Xu Xin ins Halbfinale vor, im Dezember kam er so in der Weltrangliste zum ersten Mal auf einen Platz unter den besten 10. Durch einen 3. Platz beim Asian Cup im April 2018 qualifizierte er sich erneut für den World Cup. Mit der Mannschaft kam er bei der WM ins Halbfinale, das gegen Deutschland verloren ging.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 27. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Universiadeteilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2015
Geboren 1990
Südkoreaner
Mann